Сигудоса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 21,03 км². Население — 43 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Бауделио и Сан Мигель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории